Alább több, szentként tisztelt Alexandrosz (magyarosan Sándor) nevű személy van feltüntetve.

 Akoimétosz Szent Alexandrosz (355 k. – 430)
 Alexandriai Szent Alexandrosz (250 k. – 328)
 Jeruzsálemi Szent Alexandrosz (? – 251)
 Konstantinápolyi Szent Alexandrosz (237 k. – 337/340)

Lásd még 
 Szent Sándor (egyértelműsítő lap)